Herrarnas 1 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 1992 avgjordes den 16 februari.

De nederländska åkarna hade vunnit alla internationella 1 500 m-lopp tidigare under säsongen. Falko Zandstra hade vunnit två världscupstävlingar och ett guld i EM, där han vann sammandraget. Den tredje världscupsegern för säsongen hade vunnits av en annan holländare, Rintje Ritsma. Den tredje mannen i laget var Leo Visser, som hade dominerat 1989 års skridskosäsong. Han hade dragit sig tillbaka för att koncentrera sig på sina pilotstudier, men återvänt för att fulborda sin prissamling med ett OS-guld; med knapp marginal förlorade han guldet på 5 000 m 1988. Vid sidan om holländarna, hade de norska åkarna Johann Olav Koss och Ådne Søndrål flera toppresultat. Men Koss, 1990 och 1991 års världsmästare, hade nyligen drabbats av hälsoproblem. En dryg vecka innan tävlingen hade han varit inlagd på sjukhus för en inflammerad bukspottkörtel. Hans deltagande i 5 000 m hade ansetts näranog mirakulösa. 

Starten av loppet blev försenad på grund av dåliga förhållanden, men även då isförhållandena var dåliga. Falko Zandstra, först av favoriterna att köra, hade ett föga imponerande sista varv, och hans 1:56.96 ansågs inte medaljvärdigt. Detta bevisades genom Leo Visser, som åkt 1:54.90. När Ritsma hamnade långt efter med 1:55.70, växte Vissers förhoppningar om en medalj. Johann Olav Koss kopierade sedan Vissers varvtider i åttonde heatet, och med ett något snabbare sista varv gick han i mål med tiden 1:54.81. Medan Koss firade sin seger, avslutade Visser sin skridskoåkningskarriär genom att kasta sina skridskor till publiken.

Tidigare rekord 
Förr tävlingen gällde följande rekord:

Medaljörer

Resultat

Referenser

Noter

Övriga källor 
SR/Olympic Sports

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992